Onderdistrict in Indonesië
 Banyusari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Karawang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Banyusari (Grabag), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Banyusari (Tegalrejo), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Banyusari (Malausma), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java